Яюк Басукі і Ніколь Брандтке були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Гелена Сукова і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Олена Лиховцева і Ай Суґіяма з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Гелена Сукова /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Алексія Дешом-Баллере /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1997 Doubles Draw 

1997
Тур WTA 1997